Кутып-Ягун:

 Кутып-Ягун (приток Ингу-Ягуна) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО. 
 Кутып-Ягун (приток Тром-Югана) — река в Российской Федерации, протекает в Ханты-Мансийском АО.